Divenuto noto in seguito alla sua partecipazione alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha ottenuto un disco di platino con l'extended play Il cielo contromano.

Biografia 
Nato a Settimo Torinese il 14 settembre del 2002 e diplomato presso un istituto tecnico di Torino, decide di intraprendere la carriera musicale, studiando pianoforte e lavorando come barbiere per mantenersi gli studi.

La sua prima esperienza musicale è stata nel 2020 con la pubblicazione dell'album Forti e fragili su Spotify, poi, nel corso dello stesso anno, per l'etichetta discografica Warner. Si fa conoscere con la sua partecipazione alla fase iniziale della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ottenendo l'accesso alla fase serale del programma, entrando a far parte della squadra di Rudy Zerbi; nel maggio 2021 ha raggiunto la finale, piazzandosi terzo nella classifica generale a pari merito con AKA 7even e con il ballerino Alessandro Cavallo.

Durante la partecipazione ad Amici, Deddy ha pubblicato vari singoli che hanno scalato la classifica italiana. Quello di maggior successo è stato 0 passi, certificato doppio disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

Successivamente ha ricevuto un premio ai SEAT Music Awards 2021 per il singolo Il cielo contromano e ha pubblicato i singoli Pensa a te, Giove, Mentre ti spoglio e Non mi fa dormire, quest’ultimo in collaborazione con Caffelatte.

Discografia

Album in studio 
 2021 – Il cielo contromano su Giove

EP 
 2021 – Il cielo contromano

Singoli 
 2020 – Forti e fragili
 2020 – Il cielo contromano
 2021 – Parole a caso
 2021 – Ancora in due
 2021 – 0 passi
 2021 – La prima estate
 2021 – Pensa a te
 2021 – Giove
 2021 – Mentre ti spoglio
 2022 – Non mi fa dormire (con Caffellatte)
 2022 – Luci addosso
 2023 – Casa Gigante

Programmi televisivi 
 Amici di Maria De Filippi (Canale 5, Italia 1, 2020-2021) – concorrente

Riconoscimenti 
 2021
 SEAT Music Awards per il singolo Il cielo contromano

Note

Collegamenti esterni